Сезон КХЛ 2017/2018 — 10-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался 21 августа 2017 год и завершился 1 марта 2018 года. Розыгрыш Кубка Гагарина прошел с 3 марта по 22 апреля 2018 года.

События межсезонья

Потолок зарплат 
На сезон 2017/18 лига установила предел фонда оплаты команд на уровне 900 млн руб. Клубы могут превышать эту цифру, уплатив дополнительный взнос в размере 20%.

Изменения в составе участников 
Покинувшие лигу
 15 марта 2017 года стало известно, что «Медвешчак» (Загреб) не примет участия в новом сезоне и будет играть в Австрийской хоккейной лиге.
 24 мая 2017 года стало известно, что совет директоров КХЛ исключил «Металлург» (Новокузнецк) из списка участников сезона.

Тренерские перестановки

Предсезонные хоккейные турниры с участием команд КХЛ 
 Турнир памяти И. Х. Ромазана. Турнир прошел с 12 по 15 августа в Магнитогорске. В нем приняли участие «Металлург Мг», «Куньлунь Ред Стар», «Сибирь», «Трактор».
 Турнир имени Пучкова прошел с 14 по 17 августа 2017 в Санкт-Петербурге. Участники: СКА, «Йокерит», «Северсталь», ХК «Сочи», «СКА-Нева», сборная Канады.

 Sochi Hockey Open. Турнир прошел с 5 по 10 августа в Сочи. Принимали участие СКА, «Сочи», «Металлург Мг», «Куньлунь Ред Стар», олимпийская сборная России, сборная Канады.
 Мемориал В. Блинова прошел в Омске с 15 по 19 августа 2017 года. Участвовали «Авангард», «Барыс», Автомобилист, Амур и «Югра». 
 6-12 августа Кубок президента Республики Казахстан. Приняли участие «Адмирал», «Трактор», «Авангард», «Нефтехимик», «Барыс» и «Давос».
 Кубок Минска (Минск). Прошел 26-29 июля в Минске. Участники: «Динамо Мн», Юность (Минск), «Динамо» Мск, «Динамо Р», «Локомотив», «Югра» В финале 29 июля 2017 «Локомотив» обыграл «Динамо» Мск 3:1
Все результаты представлены в соответствии с трёхочковой системой независимо от формата проведения турнира.

Клубы 
{| class="navbox wikitable" class="wikitable"
! style="background:white; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; width:17%" | Команда
! style="background:white; width:15%" | Город
! style="background:white; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; width:5%" | Основан
! style="background:white; width:5%" | в КХЛ
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=6 | Дивизион Боброва
| Динамо
|  Минск
| Минск-Арена (15 086)
| align=center | 1976
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Динамо
|  Рига
| Арена Рига (10 300)
| colspan=2 align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Йокерит 
|  Хельсинки
| Хартвалл Арена (13 500)
| align=center | 1968
| align=center | 2014
|-style="background: #ffffff;"
| СКА
|  Санкт-Петербург
| СКК «Ледовый Дворец» (12 500)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Слован
|  Братислава
| Словнафт арена (10 115)
| align=center | 1921
| align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| Спартак
|  Москва
| ДС «Лужники» (8 700)ВТБ Ледовый дворец (12 100)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Тарасова
| Витязь
| Подольск
| ЛД «Витязь» (5 500)
| align=center | 1996
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
|  Динамо
|  Москва
| ВТБ Ледовый дворец (12 100)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Локомотив
|  Ярославль
| Арена 2000 (9 070)
| align="center" | 1959
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Северсталь |  Череповец
| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сочи |  Сочи
| ЛД «Большой» (12 000)
| colspan=2 align=center | 2014
|-style="background: #ffffff;"
| Торпедо|  Нижний Новгород
| ДС «Нагорный» (5600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| ЦСКА|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Харламова
| Автомобилист |  Екатеринбург
| КРК «Уралец» (5 570)
| align=center | 2006
| align=center | 2009
|- style="background: #ffffff;"
| Ак Барс |  Казань
| Татнефть Арена (8 300)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Лада |  Тольятти
| Лада-Арена (6 122)
| align=center | 1976
| align=center | 2008*
|- style="background: #ffffff;"
| Металлург|  Магнитогорск
| Арена Металлург (7 700)
| align=center | 1955
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Нефтехимик|  Нижнекамск
| СКК «Нефтехим-Арена» (6 000)
| align=center | 1968
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Трактор|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор» (7 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Югра|  Ханты-Мансийск
| Арена-Югра (5 500)
| align=center | 2006
| align=center | 2010
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Чернышёва
| Авангард |  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 1950
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Адмирал|  Владивосток
| Фетисов Арена (5 500)
| colspan=2 align=center | 2013
|-style="background: #ffffff;"
| Амур|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 1958
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Барыс|  Астана
| Барыс Арена (12 100)
| align=center | 1999
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Салават Юлаев |  Уфа
| Уфа-Арена (8 070)
| align=center | 1961
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сибирь|  Новосибирск
| ЛДС «Сибирь» (7 420)
| align=center | 1962
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Куньлунь Ред Стар|  Пекин
| LeSports центр (14 000)
| colspan=2 align=center | 2016
|}

 Тренеры и капитаны  

 Регулярный чемпионат 

 Кубок Открытия 
Начиная с сезона 2015/16 Кубок Открытия разыгрывают действующие обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. В том случае, если плей-офф и регулярный чемпионат будет выигран одной командой, её соперником в матче за Кубок Открытия будет финалист последнего розыгрыша плей-офф. Таким образом в первом матче сезона встретились обладатель Кубка Гагарина СКА и победитель регулярного чемпионата 2016/2017 - ЦСКА. Хозяева переиграли ЦСКА 4:2, ЦСКА проиграл второй Кубок Открытия подряд.

 Матчи на открытом воздухе 
 Helsinki Ice Challenge 

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся на открытом воздухе. «Йокерит» в Хельсинки принимал питерский СКА. Руководство «Йокерита» выбрало парк Кайсаниеми в качестве места проведения матча. В парке установили всего лишь два сектора на 20 тысяч человек. Также там создали сцену для диджея и VIP-зону. Для создания аутентичной атмосферы все зрители смотрели матчи стоя – как это было 90 лет назад. Клубы подготовили специальную игровую форму для этого события. На клюшках поместили надпись надписью Suomi 100 vuotta 1917-2017 (100 лет Финляндии 1917-2017). Всё это придало дополнительную изюминку матчу. Клюшки и игровые свитера проданы на благотворительном аукционе перед Рождеством. Со счётом 4:3 СКА одержал победу над Йокеритом. На матче был установлен рекорд посещаемости Континентальной хоккейной лиги – 17 645 болельщиков на трибунах парка Кайсаниеми (предыдущее достижение принадлежало Чехии - в апреле 2014 года на финальном матче между «Львом» и магнитогорским «Металлургом» собрались 17 073 зрителя).

 Winter Ice Break 
Вторая в истории КХЛ игра под открытым небом прошла 20 января 2018 года в Риге, где хозяева уступили минскому Динамо (2:3). Для проведения матча на хоккейной площадке Спортивного комплекса Рижской думы были построены трибуны на 8500 зрителей, а также другие объекты инфраструктуры. Встреча приурочена к 100-летней годовщине Латвийской Республики, она отмечалась в 2018 году. Матч был посвящен «верным болельщикам «Динамо» и каждому жителю страны».

 Матч звёзд 
Матч звёзд КХЛ 2018 прошёл в Астане (Казахстан), на новой «Барыс-Арене». Победителем Матча звёзд стала команда Дивизиона Тарасова.

 Турнирное положение команд 

  И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница шайб, О — набранные очки
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом'' выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

 Плей-офф 

 Статистика 
 Лучшие игроки по неделям 

 Лучшие игроки по месяцам 

 Статистика игроков 

 Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8): 31/08/2017 Салават Юлаев 11:3 ХК Сочи
 27/11/2017 СКА 9:1 Барыс
 Самая крупная победа гостей (+8): 23/09/2017 Югра 1:9 СКА
 Самое большое количество голов (14):'''
 31/08/2017 Салават Юлаев 11:3 ХК Сочи

Достижения

Август 
25 августа Сергей Мозякин набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах

Сентябрь 
8 сентября нападающий Барыса Найджел Доус набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах
13 сентября нападающий Витязя Максим Афиногенов отдал 100-ю передачу в регулярных чемпионатах
14 сентября нападающий Ак Барса Антон Глинкин сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах
15 сентября нападающий Витязя Дмитрий Семин сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах
15 сентября защитник ЦСКА Михаил Пашнин набрал 500-ю штрафную минуту в регулярных чемпионатах
30 сентября нападающий Авангарда Александр Пережогин сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах

Октябрь 
6 октября СКА одержали 19-ю победу подряд со старта чемпионата
7 октября защитник Витязя Алексей Семёнов набрал 500-ю штрафную минуту в регулярных чемпионатах
12 октября защитник Автомобилиста Денис Куляш набрал 500-ю штрафную минуту в регулярных чемпионатах
13 октября защитник Нефтехимика Олег Пиганович набрал 500-ю штрафную минуту в регулярных чемпионатах
31 октября нападающий СКА Илья Ковальчук набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах

Ноябрь 
20 ноября нападающий Торпедо Денис Паршин набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах

Декабрь 
5 декабря нападающий Витязя Максим Афиногенов забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах
9 декабря защитник Барыса Кевин Даллмен сыграл 500-й матч в регулярных чемпионатах
10 декабря 5-й секунде встречи Александр Елесин установил новый рекорд Лиги. Теперь именно этот гол будет самым быстрым в истории КХЛ, ранее достижение принадлежало Александру Радулову (6-я секунда, 2010 год).
11 декабря нападающий Ак Барса Данис Зарипов забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах
19 декабря нападающий Металлурга Сергей Мозякин забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах
20 декабря был установлен рекорд по двум самым быстрым шайбам в матче - Роберт Саболич (23 сек) и Микелис Редлихс (48 сек). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2009/10 в матче ХК МВД - Северсталь. Две шайбы были заброшены за 55 секунд.

Январь 
20 января Сергей Костицын отдал 100 передачу в регулярных чемпионатах

Итоговое положение команд 

Примечание. Два комплекта бронзовых медалей Чемпионата КХЛ вручаются командам, потерпевшим поражение в финалах Конференций, на церемониях чествования этих команд, место, дата и время которых определяются КХЛ по предложению команд. Спортивный Регламент КХЛ (сезоны 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), статья 69.

Призёры 22-го чемпионата России по хоккею

Призы по итогам сезона 
23 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония закрытия сезона 2017/18, на которой были названы лауреаты чемпионата.

Командные

Индивидуальные

События 
31 августа в матче Салават Юлаев - Сочи впервые в истории КХЛ голы забили 10 разных игроков одной команды. Матч закончился со счётом 11:3.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Спорт в России в 2017 году
Хоккейные лиги в сезоне 2017/2018
Спорт в России в 2018 году
2017/2018
КХЛ в сезоне 2017/2018